ISO 3166-2:TV — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Тувалу. Стандарт охватывает 7 островных советов и 1 городской совет (Фунафути) Тувалу. Каждый код состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Тувалу — TV и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код образован созвучно названию  совета. Геокоды островных и городского советов Тувалу являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — TV присвоенного Тувалу в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды  Тувалу 
Геокоды 7 островных советов и 1 городского совета административно-территориального деления Тувалу.

Геокоды пограничных Тувалу государств 
 Кирибати — ISO 3166-2:KI (на севере, на северо-востоке),
 Самоа — ISO 3166-2:WS (на востоке),
 Франция (заморская территория - Острова Уоллис и Футуна) — ISO 3166-2:FR (на юго-востоке),
 Фиджи — ISO 3166-2:FJ (на юго-востоке),
 Соломоновы Острова — ISO 3166-2:SB (на юго-западе, на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Тувалу

Ссылки 
 Геокоды Тувалу 

2:TV